Гордыня:

 Гордыня — непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм.
 Гордыня — село в Самборском районе Львовской области Украины.